Olivia – amerykańska piosenkarka
 Olivia – album ww. piosenkarki
Olivia Trappeniers – flamandzka piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów
 OLIVIA – japońska piosenkarka
 Hala Olivia – hala sportowa w Gdańsku
 Olivia – czasopismo dla kobiet
 Olivia – serial animowany
 Olivia – powieść autorstwa Rosie Rushton
 Olivia MFSK – rodzaj radiowej emisji cyfrowej
 Oliwia – imię żeńskie

 Miejscowości w USA
 Olivia – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Renville
 Gminy w USA
 Olivia (ang. Olivia Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McHenry